Сельми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сельми, Джузеппе (1912—1987) — итальянский виолончелист и композитор.
 Сельми, Франческо (1817—1881) — итальянский химик, один из основателей коллоидной химии.
 См. также 
 Сельма